PCB har flere betydninger:
 Printplade (PCB – eng. Printed Circuit Board)
 PCB (software) – softwareprogram til at designe printplader
 PCB - Polyklorerede bifenyler
 HCB - Perchlorbenzen eller hexachlorbenzen